East Sharon ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 East Sharon (Massachusetts), im Norfolk County
 East Sharon (Pennsylvania), im Potter County